Swisher (Iowa), plaats in de Verenigde Staten
 Swisher County, county in Texas
 Gloria Wilson Swisher (1935), Amerikaans componiste